Levinger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Levinger (Pseudonym Barbara Lee; 1904–1944), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Hermann Levinger (1865–1944), deutscher Oberamtmann
 Mosche Levinger (1935–2015), israelischer Rabbiner
 Nenad Levinger (1947–2008), jugoslawischer bzw. kroatischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Lewinger
 Levinger & Bissinger ein ehemaliger Schmuckhersteller aus Pforzheim